Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1953 se dispute du 19 au .

Maureen Connolly remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Sampson.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maureen Connolly et Julia Sampson.

En double mixte, la paire Maureen Connolly et Lew Hoad enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1953
Adelaide
1953 en Australie